Cubières kan avse:

 Cubières, Lozère
 Cubières-sur-Cinoble, Aude